Belchamp Otten – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Belchamp St Paul – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Belchamp Walter – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex